Demons and Wizards bezeichnet

 ein Album der Rockband Uriah Heep, siehe Demons and Wizards (Album)
 eine deutsch-amerikanische Metal-Band, benannt nach dem Album, siehe Demons & Wizards